Domen Lorbek – cestista sloveno
 Erazem Lorbek – ex cestista sloveno
 Klemen Lorbek – ex cestista sloveno